Пустово́йтенко — украинская фамилия.

Известные носители:

 Пустовойтенко, Валерий Павлович (род. 1947) — украинский государственный деятель, премьер-министр Украины.
 Пустовойтенко, Михаил Саввич (1865—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны.
 Пустовойтенко, Николай Куприянович (1911—1972) — старшина команды мотористов подводной лодки М-32.

См. также 
 Пустовойт
 Пустовойтов
 Пустовойтовка